SPZ steht für:
 Schweizer Paraplegiker-Zentrum
 Sonderpädagogische Zusatzausbildung
 Sonderpädagogisches Zentrum, die erweiterten Kompetenzen einer Sonderschule in Österreich 
 Sozialpädagogische Zusatzausbildung
 Sozialpädiatrisches Zentrum, ambulante interdisziplinäre Einrichtung
 Sozialpsychiatrisches Zentrum
 sporadic permafrost zone (dt. „sporadische Permafrost-Zone“), eine der Arten von Zonen des Permafrostbodens
 St. Petersburgische Zeitung, eine deutschsprachige Monatszeitung aus Sankt Petersburg, Russland
 Springdale Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Springdale (Arkansas), Arkansas

SPz steht für:
 Schützenpanzer

SpZ steht für:
 Sprinklerzentrale, verhindert als automatische Feuerlöschanlage, dass ein ausgebrochenes Feuer sich zum Großbrand entwickeln kann

s. Pz. steht für:
 schwerer Panzer, eine der Klasseneinteilungen von Panzern, siehe auch Schwere Panzer-Abteilung

Abkürzung